Gerald Berns est un acteur américain né à Brookline au Massachusetts.

Biographie

Filmographie

Cinéma 
 1976 : The Woman Rebel :  Peter Mint
 1978 : Morts suspectes : l'agent de sécurité
 1982 : Penitentiary II (également connu sous le titre français Le Défi du tigre) : Beau Flynn, champion du monde de boxe en catégorie mi-lourds
 1982 : Tron : un garde
 1984 : Le Flic de Beverly Hills : un policier
 1985 : Rocky 4 : un journaliste
 1985 : Uniformes et porte-jarretelles : Steve
 1986 : La Loi de Murphy : le jeune policier
 1995 : Traque sur Internet : Jeff Gregg
 1996 : L'Effaceur : le jeune agent

Télévision 
 1977 : Barnaby Jones : un député (1 épisode)
 1983 : Manimal : Lieutenant Griggs (1 épisode)
 1983 : L'Agence tous risques : Shérif Newman (1 épisode)
 1983 : Cheers : Dave (1 épisode)
 1984 : Les Enquêtes de Remington Steele : un journaliste (1 épisode)
 1984 : L'Homme qui tombe à pic : un homme d'âge moyen (1 épisode)
 1984 : Dynastie : Kevin (1 épisode)
 1984 : Dallas : James Kenyon (1 épisode)
 1984 : Automan : Leo Shane (1 épisode)
 1984 : E/R :  Rosberg (1 épisode)
 1985 : Superminds : l'assistant de Stickland (1 épisode)
 1985 : Allô Nelly bobo : l'homme à l'arrêt de bus (1 épisode)
 1986 : Les deux font la paire : Trooper (1 épisode)
 1986 : Alfred Hitchcock présente : Colin (1 épisode)
 1986-1992 : Côte Ouest (2 épisodes)
 1989 : La Belle et la Bête : un journaliste (1 épisode)
 1990 : Matlock : Patrick Gilbert (1 épisode)
 1990 : Au-delà du temps : Christopher âgé
 1993 : Melrose Place : Mark Magoo (1 épisode)
 1998 : The Adventures of A.R.K. : Sam Peterson (2 épisodes)

Liens externes 
 
 

Acteur américain
Naissance à Brookline (Massachusetts)